Пурди:

 Пурди, Джон (1935—2011) — австралийский шахматист.
 Пурди, Сесил (1906—1979) — австралийский шахматист (чемпион мира в игре по переписке) и деятель международного шахматного движения.
 Пурди, Стив — сальвадорский футболист.